Chemische verbinding, een stof ontstaan uit meerdere stoffen, waaronder:
 Polaire verbinding
 Apolaire verbinding
 Anorganische verbinding
 Organische verbinding, een stof ontstaan uit koolstof en een ander element, waaronder:
 Alifatische verbinding
 Aromatische verbinding
 Verzadigde verbinding
 Onverzadigde verbinding
 Verbindingstechnieken zoals:
 Messing-en-groefverbinding, een houttechniek
 Schroef (verbinding)
 Bout (verbinding)
 Touw
 Plakband
 Lijm
 Las
 Knoop
 Medische hulpmiddelen:
 Mitella
 Verband (geneeskunde)
 Verbinding (wiskunde)
 Communicatie, bijvoorbeeld in het woord verbindingsdienst
 "Verbinding hebben": jargon voor elektrisch netwerk dan wel radioverkeer dan wel internetverbinding
Netwerkverbinding 
 Beveiligde verbinding, een soort netwerkverbinding
 Telecommunicatienetwerk, een samenstelsel van verbindingen
 Verkeersverbinding, verkeersinfrastructuur, zoals in Lijst van verbindingen tussen Amsterdam en Haarlem
 Sociale verbondenheid, een sociaal construct
 Telepathie, een parapsychologische verbinding
 Paranormale verbinding, contact met geesten tijdens seances
 Verbintenis, een contract
 De Verbinding, een fabriek in Groningen waar kozijnen en dakkapellen gemaakt worden en waar uitsluitend doven en slechthorenden werken
 Vaste verbinding, een taalkundige term